18. Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w stanie Oregon, w miastach Eugene i Portland,  na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych pomiędzy 15 a 24 lipca 2022 roku.

Pierwotnie mistrzostwa miały zostać rozegrane od 8 do 15 sierpnia 2021 roku. W związku z pandemią COVID-19 w marcu 2020 roku Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował o przeniesieniu Igrzysk XXXII Olimpiady w Tokio na lato 2021. Ta decyzja wywołała spekulacje o możliwej zmianie terminu lekkoatletycznych mistrzostw świata. Ostatecznie 8 kwietnia 2020 roku World Athletics potwierdziło, że zawody będą rozegrane pomiędzy 15 i 24 lipca 2022 roku.

Wybór organizatora 
Organizatora mistrzostw Rada Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych (IAAF) wybrała 16 kwietnia 2015 podczas posiedzenia w Pekinie. Eugene było kandydatem do organizacji lekkoatletycznych mistrzostw świata w roku 2019 jednak jesienią 2014 przegrało walkę ze stolicą Kataru Ad-Dauhą.

Decyzja Rady IAAF z kwietnia 2015 wzbudziła wiele kontrowersji ponieważ nie został przeprowadzony oficjalny proces wyboru gospodarza (termin składania aplikacji kandydatów wyznaczony był dopiero na rok 2016).

Wśród miast, które chciały ubiegać się o organizację zawodów, ale w związku z decyzją władz IAAF nie podjęły się tej roli, był m.in. Göteborg.

Program 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:

Mężczyźni

Kobiety

Mieszane

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Mieszane

Klasyfikacja medalowa

Przypisy 

!